Боят — название сёл в Азербайджане.
 Боят — село в Агдажбединском районе Азербайджана. 
 Боят — село в Нефтечалинском районе Азербайджана. 
 Боят — село в Уджарском районе Азербайджана.